Wielkie Jeziora (Ameryka Północna)
 Wielkie Jeziora Afrykańskie
 Kraina Wielkich Jezior Mazurskich